Shelter Islands ist der Name folgender Inselgruppen:

 Shelter Islands (Antarktika)
 Shelter Islands (Neuseeland)